Пеллат — французская фамилия:
 Пеллат, Генри — канадский бизнесмен и военный;
 Пеллат, Шарль — французский лингвист-арабист.